

Еджфілд — місто, штат Південна Кароліна
 Еджфілд — селище, штат Луїзіана